Chabrea carvifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz och Nikolaus Joseph von Jacquin, och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Chabrea carvifolia ingår i släktet Chabrea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carvifolia